Scolaro ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Scolaro (* 1973), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 José Alejandro Scolaro (* 1946), argentinischer Herpetologe und Ornithologe
 Lana Scolaro (* 1996), britische DJ
 Reginald J. Scolaro (1939–2021), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe